Glenn Martin Bomber – Martin MB-1
 Kod IATA – Port lotniczy Gambela